Topana (Roemenië), gemeente in het Roemeense district Olt.
 Topana (geslacht), geslacht van sabelsprinkhanen.